Bărbulescu este un nume de familie românesc. El a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:

Andrei Bărbulescu (1917-1970), fotbalist român
Ilie Bărbulescu (1957-2020), fotbalist român
Romulus Bărbulescu (1925-2010), scriitor român de science-fiction

Nume de familie românești